Eine Rechenanlage kann bedeuten:
 Rechen (Kläranlage) (Teil einer Kläranlage)
 Treibgutrechen an Fließgewässern
 Elektronische Rechenanlage (auch Computer genannt)